Laskowa heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Laskowa (Powiat Limanowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Limanowski der Wojewodschaft Kleinpolen
 Laskowa (Zator), Dorf im Powiat Oświęcimski der Wojewodschaft Kleinpolen
 Laskowa (Żmigród) (dt. Lauskowe, 1936–1945 Waldhöh), Dorf im Powiat Trzebnicki der Wojewodschaft Niederschlesien